Serie A i fotboll 1974/1975 vanns av Juventus FC.

Slutställning 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|Plats
!width=100|Lag
!width=40|Poäng
!width=40|Spelade
!width=40|Vinst
!width=40|Oavgjort
!width=40|Förlust
!width=40|Gjorda mål
!width=40|Insläppta mål
!width=40|+/-
!width=110|Notering
|-style="background: #90EE90;"
|  1.
|align="left"|Juventus FC (C)
| 43
| 30
| 18
| 7
| 5
| 49
| 19
| +30
| Till Europacupen
|-style="background: #97DEFF;"
|  2.
|align="left"|SSC Napoli
| 41
| 30
| 14
| 13
| 3
| 50
| 22
| +28
|rowspan="4" style="text-align:center" | Till UEFA-cupen
|-style="background: #97DEFF;"
|  3.
|align="left"|AS Roma
| 39
| 30
| 15
| 9
| 6
| 27
| 15
| +12
|-style="background: #97DEFF;"
|  4.
|align="left"|SS Lazio
| 37
| 30
| 14
| 9
| 7
| 34
| 28
| +6
|-style="background: #97DEFF;"
|  5.
|align="left"|AC Milan
| 36
| 30
| 12
| 12
| 6
| 37
| 22
| +15
|-
|  6.
|align="left"|Torino FC
| 35
| 30
| 11
| 13
| 6
| 40
| 30
| +10
|-
|  7.
|align="left"|Bologna FC 1909
| 32
| 30
| 10
| 12
| 8
| 36
| 33
| +3
|-style="background: #FFFA00;"
|  8.
|align="left"|ACF Fiorentina
| 31
| 30
| 9
| 13
| 8
| 31
| 27
| +4
|Till Cupvinnarcupen
|-
|  9.
|align="left"|FC Internazionale Milano
| 30
| 30
| 10
| 10
| 10
| 26
| 26
| 0
|-
|  10.
|align="left"|Cagliari Calcio
| 26
| 30
| 6
| 14
| 10
| 22
| 30
| -8
|-
|  11.
|align="left"|AC Cesena
| 25
| 30
| 5
| 15
| 10
| 23
| 35
| -12
|-
|  12.
|align="left"|Ascoli Calcio 1898
| 24
| 30
| 6
| 12
| 12
| 14
| 27
| -13
|-
|  12.
|align="left"|UC Sampdoria
| 24
| 30
| 4
| 16
| 10
| 21
| 35
| -14
|-style="background:#FFCCCC"
|  14.
|align="left"|Lanerossi Vicenza
| 21
| 30
| 5
| 11
| 14
| 19
| 34
| -15
|rowspan="3"| Till Serie B
|-style="background:#FFCCCC"
|  15.
|align="left"|Ternana Calcio
| 19
| 30
| 4
| 11
| 15
| 19
| 42
| -23
|-style="background:#FFCCCC"
|  16.
|align="left"|AS Varese 1910
| 17
| 30
| 3
| 11
| 16
| 19
| 42
| -23
|}

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1974 i Italien
1975 i Italien
Fotbollssäsongen 1974/1975
1974/1975